Ямницкая сельская общи́на () — территориальная община в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области Украины.

Административный центр — село Ямница. В составе общины выделены пять старостинских округов (Павловский, Селецкий, Тязевский, Рыбненский и Майданский).

Население составляет 9273 человек. Площадь — 128 км².

Населённые пункты 
В состав общины входят 7 сёл:
 Ямница
 Павловка
 Селец
 Тязев
 Рыбное
 Майдан
 Новая Гута

Примечания

Источники 
 Официальный сайт общины
 

Общины Ивано-Франковской области